Necker Island peut faire référence à :

Necker Island, une petite île de l'archipel d'Hawaï, tenant son nom du ministre des Finances du roi Louis XVI, Jacques Necker ;
Necker Island, une petite île privée des îles Vierges britanniques aux Antilles, tenant son nom d'un capitaine néerlandais du  Johannes de Neckere.